Oluf Petersen er navnet på flere personer:

 Oluf Kinch Petersen (1888-1964) – dansk atlet og fodboldspiller
 Oluf Petersen (jurist) (1889-1961) – dansk højesteretssagfører